Вентимилья () — итальянская фамилия, и топоним.

Известные носители 
  — знатный итальянский род.
 Вентимилья, Джон (род. 1963) — американский актёр.
 Вентимилья, Майло (род. 1977) — американский актёр.

Топонимы 
 Вентимилья — портовый город в Италии на побережье Лигурийского моря.
 Вентимилья-ди-Сицилия — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия.